Los disturbios de Brixton fueron tres disturbios que se dieron en el distrito londinense de Brixton durante las décadas de 1980 y 1990, para verlos en detalle:

Disturbios de Brixton (1981)

Disturbios de Brixton (1985)

Disturbios de Brixton (1995)